

Popoli
Il popolo nativo degli Arapaho

Località
Contea di Arapahoe, Colorado
Arapahoe (Carolina del Nord)
Arapahoe (Nebraska)
Arapahoe (Wyoming)

Altro
USS Arapaho
USS Arapahoe